Toponímia:
 Irvine (Califòrnia), ciutat al Comtat d'Orange a Califòrnia, Estats Units d'Amèrica 
 Irvine (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Irvine (North Ayrshire), a Escòcia
 Biografies:
 Irvine Welsh (Leith, Edimburg, Escòcia, 1958), escriptor escocès 
 Andrew Irvine (1902 - 1924), alpinista anglès que va prendre part a la Tercera Expedició Britànica a l'Everest el 1924
 Eddie Irvine (Newtownards, Irlanda del Nord, 1965), pilot nord-irlandès de Fórmula 1 
 Jeremy Irvine (Cambridgeshire, 1990), actor de cinema i teatre anglès 
 Miscel·lània: Expedició de recerca de Mallory i Irvine